

Persone 
 Akira Yoshizawa – artista giapponese
 Chie Yoshizawa – pallavolista giapponese
 Hitomi Yoshizawa – cantante giapponese
 Ken Yoshizawa –  attore giapponese
 Ryō Yoshizawa – attore e doppiatore giapponese

Personaggi immaginari 
 Kasumi Yoshizawa – personaggio di Persona 5